|-
| 14601 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14602 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14603 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14604 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14605 Hyeyeonchoi ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14606 Hifleischer ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14607 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14608 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14609 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14610 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14611 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14612 Irtish ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14613 Sanchez ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 14614 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 14615 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14616 Van Gaal ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14617 Lasvergnas ||  || 21 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 14618 - ||  || 22 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14619 Plotkin ||  || 16 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14620 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14621 Tati ||  || 22 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 14622 Arcadiopoveda ||  || 28 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 14623 Kamoun ||  || 17 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14624 Prymachenko ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14625 ||  || 18 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 14626 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14627 Emilkowalski || 1998 VA || 7 noiembrie 1998 || Zephyrhills, FL || 
|-
| 14628 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14629 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14630 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14631 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 14632 Flensburg ||  || 11 noiembrie 1998 || Bornheim || 
|-
| 14633 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 14634 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14635 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14636 - ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14637 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14638 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14639 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14640 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 14641 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14642 - ||  || 25 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 14643 Morata ||  || 24 noiembrie 1998 || Blauvac || 
|-
| 14644 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14645 - ||  || 14 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14646 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14647 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14648 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14649 - ||  || 12 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 14650 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14651 - ||  || 18 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 14652 ||  || 17 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 14653 - ||  || 26 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14654 Rajivgupta ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14655 ||  || 21 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 14656 Lijiang ||  || 29 decembrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 14657 - ||  || 26 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 14658 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 14659 Gregoriana ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 14660 - ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 14661 - ||  || 23 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 14662 - ||  || 22 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14663 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14664 Vandervelden ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 14665 - ||  || 12 februarie 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 14666 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14667 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14668 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14669 Beletic || 1999 DC || 16 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 14670 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14671 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14672 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14673 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14674 INAOE ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 14675 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 14676 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 14677 - || 1999 XZ || 2 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14678 Pinney ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14679 Susanreed ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14680 - ||  || 10 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14681 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 14682 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 14683 Remy ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14684 Reyes ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14685 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14686 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 14687 - ||  || 30 decembrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 14688 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14689 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14690 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14691 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14692 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14693 Selwyn ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14694 Skurat ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14695 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14696 Lindawilliams ||  || 10 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 14697 Ronsawyer ||  || 6 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14698 Scottyoung ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14699 Klarasmi ||  || 6 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 14700 Johnreid ||  || 6 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-